Klondike steht für:

 Klondike River, Fluss in Nordamerika
 Klondike-Goldrausch ab 1896 ebendort
 Klondike Fields, Region in Nordamerika
 Klondike (Solitaire), Computerspiel
 Klondike (Spiel), Gesellschaftsspiel
 Klondike Bar, Speiseeis-Marke
 Markenname von Fred Kohlmeyer & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (3166) Klondike, Asteroid

Filme und Serien:
 Klondike (1932), US-amerikanischer Spielfilm (1932)
 Klondike Fury, US-amerikanischer Spielfilm (1942)
 Klondike (Miniserie), US-amerikanische Miniserie (2014)
 Klondike (2022), ukrainisch-türkischer Spielfilm (2022)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Klondike (Georgia)
 Klondike (Illinois)
 Klondike (Indiana)
 Klondike (Iowa)
 Klondike (Kalifornien)
 Klondike (Kentucky)
 Klondike (Maryland)
 Klondike (Mississippi)
 Klondike (Missouri)
 Klondike (Ohio)
 Klondike (Oregon)
 Klondike (Pennsylvania)
 Klondike (South Carolina)
 Klondike (Tennessee)
 Klondike (Texas)
 Klondike (West Virginia)
 Klondike (Kenosha County, Wisconsin)
 Klondike (Oconto County, Wisconsin)
 Klondike (Unorganized Territory), Kittson County, Minnesota

Siehe auch:

 Klondajk, ehemaliges Militärgebiet in Tschechien